Gózdź ist der sorbische Ortsname von:

 Gosda (Spremberg), devastierter Ort bei Spremberg, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Haidemühl (Spremberg), Ortsteil von Spremberg, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg; Umsiedlungsort von
 Haidemühl (Welzow), devastierter Ort bei Welzow, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg